parafiza – płonna komórka między zarodniami u grzybów i roślin
  parafiza – niewielki narząd w mózgu